Alexander Friedrich von Württemberg ist der Name folgender Personen:
 Alexander Friedrich Karl von Württemberg (1771–1833), Prinz von Württemberg
 Alexander Friedrich Wilhelm von Württemberg (1804–1881), Prinz von Württemberg